Гаврило́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Гавриил.

Гаври́лович () — южнославянская фамилия.

Известные носители 
 Гаврилович, Александр (род. 1991) — французский баскетболист.
 Гаврилович, Алексей Викторович (род. 1990) — белорусский футболист.
 Гаврилович (Диденко), Андрей — гетман нереестровых казаков Украины в 1632 году.
 Гаврилович, Андрия (род. 1965) — сербский баскетбольный тренер.
 Гаврилович, Благое (1958—2011) — сербский военачальник Боснийской войны.
 Гаврилович, Василий Васильевич — советский биатлонист.
 Гаврилович, Дмитрий Викторович (род. 1977) — белорусский футболист.
 Гаврилович, Драгутин (1882—1945) — сербский и югославский военный деятель, полковник.
 Гаврилович, Иван (род. 1968) — сербский певец и телеведущий.
 Гаврилович, Милорад (1861—1931) — сербский актёр и режиссёр.
 Гаврилович, Мирослав (в монашестве Ириней; 1930—2020) — епископ Сербской Православной Церкви и её предстоятель.

См. также 
 Габрилович

Примечания